Thorn kan syfta på 

 Thorn – en bokstav i isländska, se Þ
 Thorn – det tyska och äldre svenska namnet på staden Toruń i nuvarande Polen
 Thorn, Nederländerna – en ort i Nederländerna
 Thorn (företag) – ett vitvaru- och elektronikföretag
 Thorn Cycles Ltd – en engelsk cykelfabrikant